Список ендемічної фауни Намібії станом на 22 червня 2019 року налічує 5 видів ссавців, 1 вид птахів, 44 види плазунів, 4 види безхвостих, 4 види риб, 1203 види комах і 293 види інших безхребетних — загалом 1554 види.

Список ендемічних видів ссавців

Список ендемічних видів птахів

Список ендемічних видів плазунів

Список ендемічних видів безхвостих

Список ендемічних видів риб

Список ендемічних видів комах

Список ендемічних видів інших безхребетних

Див. також 
 Фауна Намібії
 Список ендемічної флори Намібії

Джерела 

  

 
Фауна Намібії
Ендеміки Намібії
Намібія